Владимир Видрич (; 20 апреля 1875, Загреб — 29 сентября 1909, Врапче близ Загреба) — хорватский , , доктор права (1903).

Считается одной из главных фигур хорватской поэзии периода Венского сецессиона.

Биография 
Родился в богатой семье словенского происхождения.

Изучал право в Праге и Загребе. В студенческие годы был членом сербского содружества, один из организаторов и активный участник антиправительственной демонстрации во время визита Франца Иосифа в Загребе (1895). После 6-месячного тюремного заключения был выпущен на свободу, но всю жизнь оставался на положении политически неблагонадежного.

После получения докторской степени в 1903 году работал юристом.

Умер при невыясненных обстоятельствах в больнице для душевнобольных в пригороде Загреба. Похоронен на кладбище Мирогой.

Творчество 
Начал писать стихи в школьные годы и впервые получил признание за свою поэму Boni mores, опубликованную в 1897 году.

В. Видрич — автор поэзии, представляющей собой сочетание элементов символизма и импрессионизм, изящных по форме, подкупающих своей искренностью, лирических поэзий. Немногими чертами поэт умел воссоздать среду и предметы далекой старины, образы и легенды классической древности далеких стран. Ему принадлежат поэмы «Boni mores» и «Ночь на Ниле» («Noc na Nilu»). До своей преждевременной смерти написал всего около 40 стихов, большинство из которых самостоятельно опубликовал в своем сборнике 1907 года с простым название Pjesme (Стихи).

Хорватский историк литературы Иво Франгеш писал: «Мир Видрича ощущается как фрагмент древней вазы, где для усиления эффекта используется незавершенность сохранившейся сцены. Это миниатюрный мир, болезненно ясный, с чудесным третьим измерением, которое выходит далеко за рамки наших повседневных представлений о ширине и глубине».

Примечания

Ссылки 
 
 Vidrić, Vladimir

доктора права
Хорватские поэты
Поэты-символисты
Импрессионизм
Похороненные на кладбище Мирогой